Fincastle ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fincastle (Indiana), im Putnam County
 Fincastle (Kentucky), im Jefferson County
 Fincastle (Ohio)
 Fincastle (Tennessee), im Campbell County
 Fincastle (Texas), im Anderson und im Henderson County 
 Fincastle (Virginia), im Botetourt County

Sonstiges:
 für das Herrenhaus auf der schottischen Insel Harris, siehe Amhuinnsuidhe Castle

Siehe auch:
 Old Fincastle House